Gawaye steht für:

 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Gawèye (Niamey)
 ein Dorf in der Gemeinde Tillia in Niger, siehe Gawaye (Tillia)
 einen Weiler in der Gemeinde Tombokoirey II in Niger, siehe Gawaye (Tombokoirey II)